Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es US Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a cseh Andrea Hlaváčková és a fehérorosz Makszim Mirni párosa volt, de ezúttal nem együtt indultak. Hlaváčková az osztrák Alexander Peya párjaként a második fordulóban esett ki, akárcsak Mirni a kínai Csan Hao-csing párjaként.

A tornagyőzelmet a Szánija Mirza−Bruno Soares páros szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 2–6, [11−9] arányban legyőzték az Abigail Spears−Santiago González amerikai−mexikói kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
A sorsolási tábla

V2